Moka kan avse:

 Mockakaffe – en varietet av kaffesorten Arabica
 Mokabryggare - en typ av kaffebryggare

Geografi

Japan
 Mooka - en stad i Tochigi prefektur, Japan (ibland transkriberat som Moka)

Mauritius 

 River Moka, vattendrag, 
 Moka (distrikt), distrikt, 
 Moka (ort), 

Robotskapade Mauritiusförgreningar